Francis Whittier Pennell, um botânico norte-americano
Vane Pennell
20455 Pennell

Desambiguação